Hr. Ms. Van Zijll (ex USS Stern), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Hr. Ms. Piet Hein (1981), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.